Zénodore (en grec ancien , en latin ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Personnalités 
 Zénodore, mathématicien et astronome grec de la deuxième moitié du 
 Zénodore, prince ituréen du 
 Zénodore, sculpteur grec du .
 Zénodore de Tyr, philosophe académicien grec du

Divers 
 Zenodorus ou Omoedus est un genre d'araignée de la famille des Salticidae.